Con spotting si intende, in medicina, un sanguinamento uterino atipico irregolare e in quantità modeste, che avviene durante l'intervallo tra due mestruazioni.

Voci correlate 

 Metrorragia
 Sanguinamento uterino atipico

Ginecologia e ostetricia